Misato kan syfta på:

 Misato, stad i södra delen av Saitama prefektur, Japan
 Misato, Saitama (kommun), kommun i norra delen av Saitama prefektur, Japan
 Misato, Akita, kommun i Akita prefektur, Japan
 Misato, Kumamoto, kommun i Kumamoto prefektur, Japan
 Misato, Miyagi, kommun i Miyagi prefektur, Japan
 Misato, Miyazaki, kommun i Miyazaki prefektur, Japan
 Misato, Shimane, kommun i Shimane prefektur, Japan